Cannizzaro bezeichnet:

 Cannizzaro-Reaktion, Namensreaktion aus der Organischen Chemie
 Cannizzaro (Mondkrater)

Cannizzaro ist der Familienname folgender Personen:

 Carmelo Cannizzaro (* 2001), italienischer Leichtathlet 
 Johnny Cannizzaro (* 1949), puerto-ricanischer Sportschütze 
 Massimo Cannizzaro (* 1981), deutsch-italienischer Fußballspieler
 Stanislao Cannizzaro (1826–1910), italienischer Chemiker
 Tommaso Cannizzaro (1838–1921), italienischer Dichter